Il singolare del torneo di tennis Budapest Challenger 2 2001, facente parte dell'ATP Challenger Series, ha avuto come vincitore Didac Perez-Minarro che ha battuto in finale Orest Tereščuk 6-2, 6-3.

Teste di serie 

 Dick Norman (secondo turno)
 Jarkko Nieminen (quarti di finale)
 Nicolas Coutelot (primo turno)
 Jurij Ščukin (semifinali)

 Werner Eschauer (quarti di finale)
 Diego Hipperdinger (primo turno)
 Filippo Messori (quarti di finale)
 Martin Verkerk (primo turno)

Tabellone

Finale

Parte alta

Parte bassa

Collegamenti esterni 

Budapest Challenger 2001